Georg Kaemmerer ist der Name folgender Personen:

* Georg Heinrich Kaemmerer (1824–1875), deutscher Kaufmann, Bankier und Politiker, MdHB
 Georg Ludwig Kaemmerer (1819–1876), deutscher Bäcker und Politiker, MdHB